Football League Championship (cunoscută pe scurt ca Championship; denumită oficial Sky Bet Championship din motive de sponsorizare) este divizia de top din Football League și a doua divizie ca importanță din sistemul englez de fotbal, după Premier League. 

Deviza campionatului este:

Istorie 
Introdusă pentru sezonul 2004-2005 ca Football League Championship, divizia era cunoscută anterior ca  Football League Second Division (1892-1992) și Football League First Division (1992-2004). Liga este disputată de 24 de cluburi. Clubul câștigător al campionatului primește trofeul EFL Championship, același trofeu care a fost acordat campionilor din First Division din 1892 până în 1992. Ca și în alte divizii de fotbal profesionist englez, cluburile galeze pot participa în Championship, făcând din aceasta o ligă transfrontalieră.

Campionatul este una dintre cele mai bogate divizii de fotbal din lume, a noua cea mai bogată divizie din Europa și a zecea cea mai frecventată divizie din fotbalul mondial (cu cea mai mare prezență pe meci din orice ligă secundă). Prezența medie la meciuri pentru sezonul 2018–19 a fost de 20.181.

 a petrecut mai multe sezoane la al doilea nivel al fotbalului englez decât orice altă echipă și pe 3 ianuarie 2011, a devenit primul club care a obținut 1.000 de victorii la al doilea nivel al fotbalului englez, cu o victorie de 2-1 acasă în fața celor de la Coventry City. Barnsley este, de asemenea, primul club care a jucat 3.000 de jocuri în fotbalul de ligă de nivel doi. Începând cu sezonul 2022–23, Birmingham City deține cel mai lung mandat din campionat, ultima fiind în afara diviziei în sezonul 2010–11.

Echipele sezonului 2022-2023

Echipele în top 3 
În perioada anilor 1893 și 1898 în Championship, câștigătoare diviziei a doua și ocupanta locului 2 din clasamentul final pentru a obține promovarea în divizia întâi, astăzi Premier League, trebuiau să joace meciuri de testare. Meciurile de testare au fost un set de play-off, în care echipele de jos din prima divizie s-au confruntat cu echipele de top din divizia a doua (ultimele două cu primele două). Meciurile de testare era un fel de mini ligă, consta ca fiecare echipă din prima divizie să joacă cu ambele echipe din divizia a doua și invers, dar nu și intre ele. Meciurile se jucau ca și astăzi cu etape, acasă și deplasare.  

După 1898, lucrurile privind promovarea nu au mai stat așa, de această dată câștigătoare diviziei a doua și ocupanta locului 2 promovau automat în prima divizie, cea mai înaltă și cea mai importantă divizie în ierarhia fotbalului englez. Abia după sezonul 1973 ocupanta locului 3 putea promova în prima divizie, promovarea era directă. Nu a durat decât până în 1986, fiindcă din anul următor ocupanta locului 3 trebuie să treacă de play-off pentru a promova, valabil și în ziua de astăzi (vezi mai jos), cu excepția sezonului 1990-91 când locul 3 promova automat, iar ocupanta locului 4 trebuia să treacă de play-off pentru a promova.

{| class="wikitable" style="margin:auto; font-size:90%;"
|+Echipele care s-au clasat pe primele trei poziții în campionat de-a lungul sezoanelor în Championship
!style="background-color:#ff0000; color:black;"|
<table style="width:1070px">
  
    '''Sezon 
    '''Campioană 
    '''Locul 2 
    '''Locul 3 
    '''Sezon 
    '''Campioană 
    '''Locul 2 
    Locul 3</td> 
  </tr>
</table>
|-style="background:#dcdcdc;"
| 

|}

 Play-off 
{| class="wikitable" border="1" style="margin:auto; font-size:95%;"
|+Echipele care au promovat în Premier League după ce au câștigat finala play-off-ului
!style="background-color:#ff0000; color:#000;"|

|-style="background:#dcdcdc;"
|

|}
<div style="text-align:center"><small>✠ Echipa a câștigat la penalty.</small></div>

 Palmares 

Performanțe în cupele europeneCele mai mari realizări''' a echipelor mai puțin titrate din fotbalul englez, cu șanse mici de a prinde un loc în cupele europene.

Note

Legături externe 
 Pagina oficială a campionatului

Fondări în 2004
Anglia